Kienberg (Berlijn), een verhoging in het landschap in deelstaat Berlijn
 Kienberg (Gärten der Welt) (metrostation) van de metro van Berlijn
 Kienberg (Havelland), gemeente in Havelland
 Kienberg (Opper-Beieren), gemeente in Opper-Beieren
 Kienberg (Schönefeld), dorp
 Kienberg (Zwitserland), gemeente in Zwitserland